Widziszki – miasteczko na Litwie w okręgu wileńskim w rejonie Wiłkomierz
 Widziszki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.